Bagalkot (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Bagalkot (stad), een stad in het Indiase stad Bagalkot